

Sigle 
 Wheeled Mobile Robot
 Württembergisches Motorfahrzeugwerk Rottenburg  – antica casa motociclistica tedesca

Codici 
 WMR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mananara Nord (Madagascar)